Santa Barbara, Kalifornija
Santa Barbara Indijanci
Santa Bárbara Hockey Club
Santa Barbara (televizijska serija)
 Santa Bárbara (Nariño, Kolumbija)